Tailevu Naitasiri Football Club é um clube de futebol de Fiji. Disputa atualmente a segunda divisão nacional, após ter sido rebaixado.

Clubes de futebol das Fiji